Білинський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білинський Андрій Клавдійович (1916, Чернівці — 1995, Мюнхен) — український правознавець, економіст, громадсько-політичний діяч.
 Білинський Борис Тарасович (1933, Збараж) — хірург-онколог, доктор медичних наук (1972), професор (1977).
 Білинський Володимир (1919, Чортків — 1996, Вінніпег) — лікар, громадсько-політичний діяч, письменник.
 Білинський Дмитро Григорович — український різьбяр по дереву.
 Білинський Іван Григорович (1811, Дегова — 1882, Долиняни) — український фольклорист, входив до «Руської трійці».
 Білинський Іпатій Юрій (1704, Перемишльська земля — 1771, Почаїв) — руський священик-василіянин, протоархимандрит Василіянського Чину.
 Білинський Йосиф — український майстер-ліпник.
 Білинський Клавдій — український громадський та політичний діяч на Буковині, педагог, доктор філософії, гімназійний професор, делегат УНРади ЗУНР.
 Білинський Микола Іванович (1852, Вінниця — ?) — український історик, етнограф, мовознавець.
 Білинський Мирон Львович — український кінорежисер.
 Білинський Михайло Іванович (1888–1921) —— український військовий діяч, контр-адмірал УНР.
 Білинський Осип — тернопільський повітовий комісар ЗУНР
 Білинський Петро Степанович — український священик (УГКЦ), фольклорист, історик, освітній діяч.

Жінки 

Українські прізвища